Ausseing ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Ausseinois bezeichnet.

Geographie 
Nachbargemeinden sind: Montclar-de-Comminges, Plagne, Saint-Michel,  Cérizols im Département Ariège, Belbèze-en-Comminges und Roquefort-sur-Garonne.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Notre-Dame
 Schutzhütte aus dem 18./19. Jahrhundert

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 2, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 1443.

Weblinks 

Ort in Okzitanien